Segerstad respektive Segersta kan syfta på:

Segerstad 
 Segerstad, Mörbylånga kommun –  en kyrkby i Segerstads socken i Mörbylånga kommun på södra Öland
 Segerstads socken, Öland – en socken på Öland
 Segerstads landskommun, Öland – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
 Segerstads församling, Växjö stift –  en tidigare församling i Ölands södra kontrakt i Växjö stift –2002
 Segerstads kyrka, Öland – en kyrkobyggnad i Segerstad på Öland
 Segerstads distrikt, Öland – ett distrikt i Mörbylånga kommun och Kalmar län 2016–
 Segerstad, Falköpings kommun – en kyrkby i Västergötland
 Segerstads socken, Västergötland, en socken i Västergötland
 Segerstads landskommun, Skaraborgs län – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Segerstads församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift i Falköpings kommun –2006
 Segerstads kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad som tillhör Hornborga församling i Skara stift
 Segerstads distrikt, Västergötland – ett distrikt i Falköpings kommun och Västra Götalands län 2016–
Segerstad, Karlstads kommun - en ort i Värmland
Segerstads socken, Värmland– en socken i Värmland
 Segerstads landskommun, Värmland –  en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1951
 Segerstads församling, Karlstads stift –  en tidigare församling i Karlstads stift i Karlstads kommun –2006
 Segerstads kyrka, Värmland –  en kyrkobyggnad i Segerstad i Värmland
 Segerstads distrikt, Värmland – ett distrikt i Karlstads kommun och Värmlands län 2016–
Segerstad (halvö) – en halvö belägen väster om Karlstad
 Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium - Naturbruksgymnasium i äldre säteri Reftele socken, Gislaveds kommun, under 1700-talet delat i Stora och Lilla Segerstad

Segersta 
 Segersta – en tätort i Bollnäs kommun och kyrkby i Segersta socken
 Segersta socken – en socken i Hälsingland
 Segersta landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1951
 Segersta församling –  en tidigare församling i Uppsala stift –2006
 Segersta kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Hanebo-Segersta församling
 Segersta distrikt – ett distrikt i Bollnäs kommun och Gävleborgs län
 Segersta, Håbo kommun – herrgård i Övergrans socken

Se även 
Hård af Segerstad – adlig ätt härstammande från Segerstad i Reftele socken